Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Snook :
 l', un sous-marin d'attaque conventionnel de classe Gato mis en service en 1942 et porté disparu en 1945 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Skipjack en service de 1961 à 1986.

Snook